Biografies:
 Gaspar Torrente (1888-1970), líder del nacionalisme aragonès
 Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999), novel·lista, crític, autor dramàtic i periodista espanyol
 Cinema: diverses pel·lícules espanyoles dirigides per Santiago Segura:
 Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
 Torrente 2: Misión en Marbella (2001)
 Torrente 3: El protector (2005)
 Torrente 4: Lethal crisis (2011)
 Torrente 5: Operación Eurovegas (2014)
 Miscel·lània:
 José Luis Torrente, el personatge principal de les anteriors, interpretat pel mateix Santiago Segura
 Torrente: El juego, un videojoc per ordinador, basat en les pel·lícules anteriors

Vegeu també 
 Torrent